

Geografia da Suíça 
Altdorf (Uri) ou Altdorf UR — capital do cantão de Uri
Altdorf (Schaffhausen) ou Altdorf CH — cidade no cantão de Schaffhausen

Geografia da Alemanha 
Altdorf (Baviera) — cidade na Baviera
Altdorf (Böblingen) ou Altdorf bei Böblingen — cidade em Böblingen (distrito), Baden-Württemberg
Altdorf (Nürtingen) ou  Altdorf bei Nürtingen — município em Esslingen (distrito), Baden-Württemberg
Altdorf (Pfalz) — comuna do distrito de Estrada do Vinho do Sudoeste, na Renânia-Palatinado
Altdorf (Landshut) — município em Landshut (distrito), Baviera

Desambiguações de topônimos